Een kofferdam (soms ook: cofferdam) is in het algemeen een ruimte tussen twee andere ruimten, maar meer specifiek een soort dok dat wordt verkregen door in een waterloop of in de zee enkele dammen of damwanden aan te brengen. Een kofferdam wordt toegepast bij het aan land brengen van pijpleidingen, bij de bouw van stuwdammen en sluizen, bij de reparatie van vaartuigen waarbij geen droogdok ter beschikking is, bij de opruiming van explosieven.

Een kofferdam is meestal van tijdelijke aard.

Zie ook
Kistdam, in de civiele techniek een (tijdelijke) waterkeringconstructie
Kofferdam (schip), vrije ruimte als afscheiding tussen tanks of ruimen in een schip
Rubberdam, wordt gebruikt om bij operaties het werkterrein droog gehouden, vooral tandheelkunde.
Werkeiland

Externe link
Kofferdam

Dam